Blauwvleugelakalat
 Bosakalat
 Congo-akalat
 Gabela-akalat
 Jacksons akalat
 Sharpes akalat
 Witbuikakalat